Лежень — лежебок, ледар.
 Лежень — елемент будівельної конструкції, рамного гірничого кріплення.
 Лежень — птах ряду Сивкоподібні.
 Лежень — весільний обрядовий хліб.
 Лежень — вулик, не поставлений вертикально, а покладений горизонтально на землю.
 Лежень, лежак — горизонтальна частина димоходу в хаті.
 «Лежень» — дитяча казка авторства Юрія Винничука.
 «Лежень» — анімаційний короткометражний фільм за монивами однойменної казки Юрія Винничука.

Див. також 
 Лежак

Примітки